Clovelly – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Clovelly – miejscowość w New South Wales (Australia)